Alcâmenes de Esparta — rei do 
 Alcâmenes (escultor) — escultor do